, более известная как  — японская сэйю. В прошлом работала в Ohsawa Jimusho, в настоящее время возглавляет собственное агентство Little Portal совместно с супругом Дзином Домоном, тоже являющимся сэйю. На девятой церемонии Seiyu Awards 2015 года была признана лучшей сэйю по мнению детей.

Роли

Аниме-сериалы 
 Chiisa na Obake Acchi, Socchi, Kocchi (1991) — Нэдзуми но Тики
 Hana no Mahotsukai Mary Bell (1992) — Бит
 Crayon Shin-chan (1992) — Мимико Сакура, Фумиэ
 Tomatoman (1992) — Тентопи
 Tetsujin 28-go FX (1992—1993) — Футаба
 Mikan Enikki (1992—1993) — Коринго
 Tenchi Muyo! (1995) — Рёоки
 Azuki-chan (1995) — Дайдзу Нояма
 Shinpi no Sekai El Hazard (1995—1998) — Арэрэ
 Pretty Sammy (1996—1997) — Рёоко
 Shin Tenchi Muyo (1997) — Рёоки
 Bomberman B-Daman Bakugaiden (1998) — Голубой бомбер
 Kurogane Communication (1998—1999) — Лилит
 Himiko-Den (1999) — Тадами
 Digimon Adventure (1999)
 Guruguru Town Hanamaru-kun (1999) — Тиюрин
 Gate Keepers (2000) — Мэгуро Канэтакэ (Мэганэ)
 Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman (2000) — Кирамээру
 NieA_7 (2000) — кошка Вакаба
 Android Kikaider (2000) — Эцуко Сарутоби
 Panyo Panyo Di Gi Charat (2002) — Мик (Микэ)
 Atashin'chi (2002) — Юри Исида
 Tenchi Muyo! Galaxy Police Transporter (2002) — Рёоки
 Wagamama Fairy: Mirumo de Pon! (2002—2005) — Мирумо
 Kaleido Star (2003—2004) — Джонатан
 Di Gi Charat Nyo! (2003—2004) — Микэ Карат
 Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! (2003—2004) — Даи
 Keroro Gunsou (2004—2011) — Тамама
 Sonic X (2005) — Космо
 Pocket Monsters Diamond & Pearl (2006) — Почама
 Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto (2006) — Бэнимару
 Happy Lucky Bikkuriman (2006) — Кикоси Кори мико
 Akubi Girl (2006) — Руру-тян
 Chi’s Sweet Home (2008—2009) — Ёхэй Ямада
 Tamagotchi! (2009) — Уотчлин
 Nurarihyon no Mago (2010—2011) — Натто Кодзо
 Nichijou (2011)
 Mirai Nikki (2011) — Орин Миясиро
 Kore wa Zonbi Desu ka? (2012)
 Pocket Monsters: Best Wishes! Season 2 (2012) — Почама
 Yo-kai Watch (2014—2015) — Дзибанян
 Yo-kai Watch: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari da Nyan! (2015)
 Boku no Hero Academia (2016) — Тиё Сюдзэндзи

OVA 
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki (1992) — Рёоки
 Tenchi Muyo! Omatsuri Zenjitsu no Yoru! (1993) — Рёоки
 Final Fantasy (1994) — Мид
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki (1994) — Рёоки
 Taiho Shichauzo (1994) — Ёрико Никайдо
 Shinpi no Sekai El Hazard (1995—1996) — Арэрэ
 Mahou Shoujo Pretty Sammy (1995—1997) — Рёоки
 Mahou Shoujo Pretty Sammy Omake Gekijou (1997) — Рёоки
 Shinpi no Sekai El Hazard 2 (1997) — Арэрэ
 Taiho Shichauzo in America (2002) — Рико (Ёрико Никайдо)
 Tenchi Muyo! Ryo Ohki (2003) — Рёоки
 Piyoko ni omakase pyo! (2003)
 Sakura Taisen: Ecole de Paris (2003) — Коклико
 Sakura Taisen: Le Nouveau Paris (2004) — Коклико
 Kaleido Star: New Wings Extra Stage (2004) — Джонатан
 Kaleido Star ~Layla Hamilton Monogatari~ (2005) — Джонатан
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 3 Plus 1 (2005) — Рёоки
 Karas (2005, 2007) — Амэфурико
 Kaleido Star: Good dayo! Goood!! (2006) — Джонатан
 Mirai Nikki Redial (2013) — Орин Миясиро
 Tenchi Muyo! Ryo Ohki Dai-4-Ki (2016) — Рёоки

Анимационные фильмы 
 Crayon Shin-chan: Action Kamen vs Haigure Maou (1993) — Ририко, Сакура Мимико
 Azuki-chan (1995) — Дайдзу Нояма
 Toire no Hanako-san (1996)
 Tenchi the Movie — Tenchi Muyo in Love (1996) — Рёоки
 Tenchi Muyo! Manatsu no Eve (1997) — Рёоки
 Onkyo Seimeitai Noiseman (1997) — Нойсэман
 Pocket Monsters: Myuutsuu no Gyakushuu (1998)
 Tenchi Muyo! in Love 2: Haruka naru Omoi (1999) — Рёоки
 Pikachu Tankentai (1999) — Мадацубоми
 Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Jungle (2000) — Сакура Мимико
 Pokemon: Unownin loitsu (2000) — Айпом
 Pichu to Pikachu (2000) — Кимавари
 Palme no Ki (2001) — Моо
 Pikachuu no Doki-Doki Kakurenbo (2001) — Надзонокуса
 Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Eikou no Yakiniku Road (2003) — Сакура Мимико
 Crayon Shin-chan: Densetsu o Yobu Buriburi Sanpun Pokkiri Daishingeki (2005) — Сакура Мимико
 Atagoal wa Neko no Mori (2006) — Хидэко
 Kaiketsu Zorori (2006) — Тамама
 Chou Gekijouban Keroro Gunsou (2006) — Тамама
 Chibi Kero (2007)
 Chou Gekijouban Keroro Gunsou 2: Shinkai no Princess de Arimasu! (2007) — Тамама
 Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Utau Ketsu dake Bakudan! (2007) — Сакура Мимико
 Pocket Monsters Diamond & Pearl: Dialga vs. Palkia vs. Darkrai (2007) — Почама
 Crayon Shin-chan: Chou Arashi o Yobu Kinpoko no Yuusha (2008) — Сакура Мимико
 Chou Gekijouban Keroro Gunsou 3: Keroro Tai Keroro — Tenkuu Daikessen de Arimasu! (2008) — Тамама
 Pocket Monsters Diamond & Pearl: Giratina to Sora no Hanataba Shaymin (2008) — Почама
 Chou Gekijouban Keroro Gunsou Gekishin Dragon Warriors de Arimasu! (2009) — Тамама
 Pocket Monster Diamond & Pearl: Arceus Chōkoku no Jikuu e (2009) — Почама
 Pocket Monster Diamond & Pearl: Genei no Hasha Zoroark (2010) — Почама
 Chou Gekijou-ban Keroro Gunsou Tanjou! Kyuukyoku Keroro Kiseki no Jikuujima de Arimasu (2010) — Тамама
 Tansuwarashi (2011) — Хампэй
 Eiga Yo-kai Watch: Tanjou no Himitsu da Nyan! (2014) — Дзибанян
 Eiga Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! (2015) — Дзибанян
 Eiga Yo-kai Watch: Sora Tobu Kujira to Double no Sekai no Daibouken da Nyan! (2016) — Дзибанян

Drama CD 
 Haneda Mitaka no Aozora Douchuu — Арэрэ Угуйсудани
 Shinpi no Sekai El Hazard — Арэрэ
 Himiko-Den — Тадами
 Musekinin Kids — Элиза
 Tenchi Muyo — Рёоки
 Tenchi Muyo Daiichi Otaku ha Dare? — Рёоки
 Vampire Hunter — Фелисия

Видеоигры 
 Tenchi Muyo! Game Hen (1995) — Рёоки
 Shimpi no Sekai El-Hazard (1996) — Арэрэ
 Sonic Adventure (1998) — Омочао
 Meguri Aishite (1999) — Рё Асамидзу
 Himikoden Renkai (1999) — Тадами
 Sakura Taisen 3 ~Pari wa Moeteiru ka~ (2001) — Коклико
 Sakura Taisen 4 ~Koi Seyo, Otome~ (2002) — Коклико
 Sakura Taisen Taisen Monogatari ~Mysterious Paris~ (2004) — Коклико
 Tokimeki Memorial Girl’s Side: 2nd Kiss (2006) — Тиёми Онода
 Blue Dragon (2006) — Марумаро
 Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (2007) — Тэтэо Одзё
 Tales of Innocence (2007) — Кодер, Ада
 Tokimeki Memorial Girl’s Side: 2nd Season (2008) — Тиёми Онода
 White Knight Chronicles (2008) — Рокко
 Karada de Kotaeru Atarashii No Tore (2010) — мистер Уотт

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Little Portal